Stati Uniti d'America
 Orchard – comunità non incorporata della Contea di Morgan, Colorado
 Orchard – città della Contea di Mitchell, Iowa
 Orchard – villaggio della Contea di Antelope, Nebraska
 Orchard – città della Contea di Fort Bend, Texas